Oberliga Westfalen steht für:

 Fußball-Oberliga Westfalen
 Handball-Oberliga Westfalen